Alberto Toril (ur. 1973) – hiszpański piłkarz i trener
 Alberto Toril (ur. 1997) – hiszpański piłkarz